Емилия Лепида () e прабаба на император Нерон.

Биография 
Тя се омъжва за Гней Домиций Ахенобарб (консул 32 пр.н.е.; † 31 пр.н.е.), който е син на Луций Домиций Ахенобарб (консул 54 пр.н.е.) и Порция, сестрата на Катон Млади. Техният единствен син Луций Домиций Ахенобарб (консул 16 пр.н.е.) се жени около 25 пр.н.е. за Антония Старша, племенницата на Октавиан Август и най-възрастната дъщеря на Марк Антоний и Октавия Младша, по-голямата сестра на император Октавиан Август.

Емилия става баба на Домиция Лепида Старша, Домиция Лепида и Гней Домиций Ахенобарб (консул 32 г.), който се жени за Агрипина Младша, дъщеря на Германик и двамата имат син Луций, който е осиновен от император Клавдий и става 54 г. император. Този правнук на Емилия Лепида и Гней Домиций Ахенобарб, последният император от династията на Юлиите, е познат с името Нерон.

Емилия умира преди 31 пр.н.е.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Литература 
 Jochen Bleicken: Augustus. Eine Biographie. Fest, Berlin 1998, ISBN 3-8286-0136-7.
 Joachim Brambach: Kleopatra. Herrscherin und Geliebte. Callwey, München 1991, ISBN 3-7667-0998-4.
 Christoph Schäfer: Kleopatra. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-534-15418-0.
Жени от Древен Рим
Емилии
Домиции